Jméno a příjmení Miloslav Kopecký má více nositelů:

 Miloslav Kopecký (1928–2006) – český astronom a astrofyzik
 Miloslav Kopecký (nakladatel) (1899–1985) – český knihkupec a nakladatel
 Miloslav Kopecký (redaktor) (* 1931) – český nakladatelský redaktor, pracovník v kultuře, autor učebnice polštiny a slovníku rozdílností češtiny a slovenštiny